Кунаша́к — село, административный центр Кунашакского района Челябинской области, России.

География 
Расположено на севере области, в 75 км к северу от Челябинска, в болотистой местности на берегах мелких озёр у юго-западной оконечности озера Кунашак (соединённого протокой с озером Уелги), в 6 км от одноимённой железнодорожной станции (пос. Лесной).

История 
Основано не позднее 1736 г. (предположительно в 1725—1735 гг.) как поселение на землях восточных башкир, пришлыми мещеряками. Археологические раскопки, проведенные здесь, показывают, что в окрестностях Кунашака обнаружены гуннские и сарматские захоронения. По картам 1891 года и даже 1931 годов нет Кунашака — есть Куншак и Кунсак.

По свидетельствам старожилов в нём было пять мусульманских мечетей с высокими минаретами, в некоторых из них имелись религиозные школы (медресе). Ученики (шакирды) изучали священный Коран, историю (тарих), арифметику, каллиграфию, старотюркский и арабский языки.

Население 
Первые сведения о количестве жителей в Кунашаке содержатся в документах 5-й Генеральной ревизии 1795 г., значатся в ревизских сказках: жителей мужского пола — 66, женского — 45.

Население — 5993 жителя (2007). Согласно переписи населения 1989 года, 78 % жителей села Кунашак — татары (мишари), 11 % — башкиры и 9 % русских.

По Всероссийской переписи населения 2010 года национальный состав села Кунашак выглядит следующим образом: татары (мишари) - 74,1 %, башкиры - 14,3 %, русские - 8,9 %

По Кунашакскому сельсовету — 7640 жителей.

Экономика 
В Кунашаке имеются рыбозавод (ООО «Балык»), лесхоз, нефтебаза, асфальтобетонный завод и другие предприятия. Узел автодорог местного значения. Две мечети. Развит малый и средний бизнес (строительный и продовольственный). Хорошо развито рыбное хозяйство.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Кунашаский муниципальный район
 
 
 

Населённые пункты Кунашакского района